Prima Games — американская издательская компания, специализирующаяся на создании путеводителей по видеоиграм, офис которой расположен в Розвилле, штат Калифорния. Prima под импринтом Dorling Kindersley, подразделения , ранее печатала пошаговые руководства по прохождению компьютерных игр, содержащие описания персонажей и маршруты их перемещения. В марте 2019 года издательство стало собственностью Asteri Holdings, которая переориентировала деятельность Prima, предусматривающую создание стратегических руководств в онлайн-формате наряду с другими игровыми новостями.

Деятельность 
Всего компания рассмотрела более чем 1400 наименований вышедших видеоигр, было выпущено свыше 90 миллионов руководств по прохождению посредством печати. В 2005 году Prima Games представила электронный дистрибутив игровых гидов, причём сотрудничала непосредственно с самими разработчиками, например, при создании Half-Life 2: Raising the Bar.

Вспомогательные авторы 
Список авторов стратегических руководств Prima Games:

 Дэвид Эс Джей Ходжсон ()
 Стефан Стрэттон ()
 Майкл Сёрл ()
 Кэтрин Браун ()
 Зак Фарли ()
 Стефан Гиббонс ()
 Уильям Мюррей ()
 Дэн Эррера ()

История 
Prima Publishing было небольшим издательством, расположенном в домашнем офисе в Розвилле, штат Калифорния, когда его владелец Бен Доминитц () в 1990 году заключил контракт с автором Руселом ДеМариа () на создание импринта стратегического руководства по видеоиграм, первоначально называвшегося The Secrets of the Games. В то время ДеМариа был старшим редактором журнала PC Games и штатным сотрудником GamePro. Контракт предусматривал выпуск пяти книг, в числе которых были Nintendo Games Secrets, Sega Genesis Games Secrets, Turbografx Games Secrets, Game Boy Games Secrets и The Official Lucasfilm Games Air Combat Strategies Book.

К наиболее известным изданиям относится Myst: The Official Strategy Guide, которое разошлось тиражом 1,25 миллионов копий, The 7th Guest: The Official Strategy Guide, X-Wing: The Official Strategy Guide, TIE Fighter: The Official Strategy Guide, Secret of Mana Game Secrets, Prince of Persia: The Official Strategy Guide, а также специальное издание Sonic the Hedgehog для Sony и два стратегических руководства по игре Earthworm Jim. ДеМариа работал главным автором и креативным директором The Secrets of the Games в период между 1990 и 1996 годами. Он также был редактором нескольких книг других авторов.

В 2006 году Prima Games предприняла попытку коренным образом изменить качество стратегических руководств для MMORPG, которые в основном состояли из таблиц, карт и основных инструкций, однако испытывали недостаток в предоставленной экспертом информации. Поэтому Prima Games привлекла участников известного игрового сообщества The Syndicate (www.LLTS.org), хорошо знакомых с разработчиками. В результате такие партнёрские отношения привели к изменению содержания стратегических руководств, поскольку изложенный материал впоследствии стал более ёмким.

В 2009 году Prima Games в очередной раз решила пересмотреть концепцию комплексной стратегии своих руководств. Во-первых, команда The Syndicate получила свою собственную независимую студию и стала основным автором. Во-вторых, расширились пределы стратегических руководств, над которыми работали её участники, начиная от MMORPG, и включая такие жанры как FPS, RTS и RPG. В 2010 году Prima начала продавать свои стратегические руководства в Steam.

В 2013 году компания , учредившая Prima Games, объединилась с Random House, владельцем конкурирующих стратегических руководств, отпечатанных BradyGames, в результате чего была основана Penguin Random House. 1 июня 2015 года было объявлено, что два импринта объединятся и продолжат работать исключительно под брендом Prima Games.

Penguin Random House в ноябре 2018 года объявила о своём решении закрыть Prima Games ко второму кварталу 2019 года. Однако уже к 14 марта следующего года подразделение перешло в собственность компании Asteri Holdings, предполагавшей прекращение деятельности печатного издания и создание в сочетании с игровыми новостями стратегического гида Prima в онлайн-формате.

Примечания

Ссылки